Bojszowy (plaats), plaats in Polen
 Bojszowy (gemeente), gemeente in Polen